Marvel Comics – casa editrice di fumetti statunitense
 Marvel Entertainment – azienda statunitense di intrattenimento
 Marvel Studios – casa cinematografica statunitense
 Marvel Italia – marchio della Panini Comics
 Marvel Mystery Comics – titolo di una serie a fumetti degli anni quaranta
 Marvel – collana a fumetti della Labor Comics
 Ultimate Marvel – linea di fumetti della Marvel Comics
 Universo Marvel – l'universo immaginario in cui si svolgono le avventure dei personaggi Marvel Comics